Jove Teatre Regina, (Barcelona)
 Teatre romà de Regina, Casas de Reina (Badajoz)
 Reginateatern, Uppsala (Suècia)